Ingleton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Ingleton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)